Hörup, een gemeente in Duitsland
 Hørup, twee plaatsen in Denemarken